Youngina es un género extinto de saurópsido (reptil) diápsido del Pérmico superior de Sudáfrica. Era de pequeño tamaño y su aspecto era similar al de los lagartos modernos, con los que no guarda parentesco alguno.

Youngina y unas pocas formas afines fueron clasificadas en el orden Eosuchia (propuesto por Robert Broom en 1924). Dicho orden se convirtió en un cajón de sastre que reunía muchos diápsidos basales (primitivos) que no eran claramente ni lepidosauromorfos ni arcosauromorfos. Romer propuso que el nombre Eosuchia fuese reemplazado por el de Younginiformes, en el que se incluyen unas pocas formas desde el Pérmico al Triásico.

Youngina es conocido de varios especímenes. Muchos de estos fueron atribuidos a espescies y géneros diferentes (como Youngoides y Youngopsis), pero más tarde se cayó en la cuenta de que no se diferenciaban de Y. capensis. El espécimen holotipo de Youngina fue descrito brevemente a principios del siglo XX por Robert Broom. El espécimen "Youngoides romeri" fue atribuido inicialmente a Youngina, pero más tarde se le dio su epónimo y una designación aparte en un artículo posterior. Acanthotoposaurus es también un sinónimo más moderno de Youngina.

Características 

Youngina conserva muchas características de los cotilosaurios, como los dientes palatales y la ausencia de un orificio entre los huesos del hocico (fosa anteorbitaria). No obstante, las dos fosas de la parte posterior del cráneo muestran de inmediato que se trata de un diápsido.

Youngina era un reptil de tamaño medio con una longitud craneal de cerca de 7 centímetros, comparable en tamaño a algunos varanos de tamaño medio como el varano de Gould. Probablemente tenía articulaciones inmóviles entre el paladar y el neurocráneo, de manera similar al cráneo del tuátara, contrariamente a algunas afirmaciones iniciales acerca de la movilidad metacinética de las articulaciones basicraneales en Youngina y otros reptiles diápsidos primitivos.

Filogenia 
Youngina alguna vez fue considerado como cercanamente relacionado con Acerosodontosaurus, y más distantemente a los tangasáuridos (Kenyasaurus, Hovasaurus, Thadeosaurus, y Tangasaurus), pero la monofilia de los younginiformes no ha sido demostrada en los análisis publicados de los reptiles diápsidos, y es por tanto probable que el grupo sea parafilético. Acerosodontosaurus es probablemente más cercano a los otros antiguos "younginiformes", en vez de ser pariente cercano de Youngina. A continuación se encuentra un cladograma siguiendo el análisis de Reisz et al. (2011) mostrando la posición filogenética de Youngina entre los diápsidos primitivos:

Referencias 

Younginiformes
Fósiles del Pérmico
Fósiles de África